Cicero Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cicero Township (Illinois)
 Cicero Township (Indiana)